El nombre Anastasio (también mostrado como: Anastasios y Anastasis, en griego Ἀναστάσιος) deriva del griego ἀνάστασις, que significa 'resurrección'. Puede referirse a:

Emperadores bizantinos 
 Anastasio I (emperador), entre el 491 y 518.
 Anastasio II (emperador), entre el 713 y 715.

Papas de la Iglesia católica 
 Anastasio I (papa), del 399 al 401.
 Anastasio II (papa), del 496 al 498.
 Anastasio (antipapa), en 855, enfrentado a Benedicto III.
 Anastasio III, del 911 al 913.
 Anastasio IV, del 1153 al 1154.

Santos y beatos 
San Anastasio de Córdoba
San Anastasio de Salona
San Anastasio de Antioquía
San Anastasio de Brescia
San Anastasio de Pamiers
San Anastasio de Pavía
San Anastasio de Schemaris
San Anastasio de Suania
San Anastasio Sinaíta
San Anastasio I (papa)
San Anastasio de Sergiopolis
San Anastasio (monje y mártir)
Beato Anastasio Díez García
Beato Anastasio Garzón González
Beato Anastasio González Rodríguez
Beato Anastasio Pankiewicz
Beato Anastasio María Dorca Coromina